Ровненский сельский совет () — входит в состав
Генического района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Ровное.

История 
 1922 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Ровное 
 с. Викторовка 
 с. Владимировка 
 с. Гордиенковцы 
 с. Запорожец 
 пос. Коммунарское 
 с. Малиновка 
 с. Муравейник 
 с. Новый Мир 
 с. Сергеевка

Примечания